Rocca dei Conti Guidi – nota anche come Rocca di Modigliana, è una rocca di Modigliana in Emilia-Romagna
 Rocca dei Conti Guidi – altro nome con cui è nota la Rocca di Dovadola è una rocca di Dovadola in Emilia-Romagna